Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Noord-Korea. IJsland heeft geen ambassade in Noord-Korea.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Noord-Korea
IJslandse